Национальный чемпионат I 1918/1919 () — 16-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1918/1919
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1918 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1919 году